Пріме́ра Дивізіо́н () — найвища ліга чемпіонату Парагваю з футболу, в якій виявляється чемпіон країни та учасники міжнародних клубних змагань.

Чемпіони та призери

Аматорська ера

Професійна ера

Клуби за титулами

Посилання 
 Прімера Дивізіон на сайті RSSSF 
 Офіційний сайт Парагвайської футбольної асоціації 

Парагвай
Футбол у Парагваї